W Polsce
 Kargów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Kargów – część wsi Potok Wielki w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Kargów – dawna gromada